Wüstenspitzmaus ist die Bezeichnung für mehrere, nicht näher miteinander verwandter Spitzmausarten:
 die Gescheckte Wüstenspitzmaus (Diplomesodon pulchellum)
 die Mexikanische Wüstenspitzmaus (Megasorex gigas)
 und die Grauen Wüstenspitzmäuse (Gattung Notiosorex)